Ба́за Дрофа́ — посёлок в районе имени Лазо Хабаровского края России.

Входит в состав Хорского городского поселения.

География 
База Дрофа стоит на правом берегу реки Хор, примерно в 3 км выше посёлка Хор. Поблизости расположено и село Дрофа.

Дорога к посёлку База Дрофа идёт на восток от районного центра, посёлка городского типа Хор.

Население

Инфраструктура 
Через посёлок проходит обходная линия Транссиба, стоит второй железнодорожный мост через реку Хор.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального Района имени Лазо Хабаровского края
 
 Администрация муниципального образования района имени Лазо

Населённые пункты района имени Лазо Хабаровского края